Rémusat ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Madeleine Rémusat (1696–1730), französische Nonne und Mystikerin
 Auguste-Laurent de Rémusat (1762–1823), Kammerherr Napoleon Bonapartes sowie späterer Präfekt von Haute-Garonne und Nord
 Charles de Rémusat (1797–1875), französischer Politiker
 Claire Élisabeth Jeanne Gravier de Vergennes, comtesse de Rémusat (1780–1821), französische Gesellschaftsdame
 Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788–1832), französischer Sinologe und Bibliothekar
 Paul de Rémusat (1831–1897), französischer Schriftsteller